Discipline bezeichnet:
 eine niederländische Band, siehe Discipline (Band)
 eine US-amerikanische Band, siehe Discipline.
 ein Musikalbum von King Crimson, siehe Discipline (Album)
 einen Teilaspekt des BDSM
 eine DVD-Filmreihe von 2003, siehe Discipline (Anime)